Mount Vernon (huis), huis van George Washington

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Mount Vernon (Alabama)
Mount Vernon (Arkansas)
Mount Vernon (Georgia)
Mount Vernon (Illinois)
Mount Vernon (Indiana)
Mount Vernon (Iowa)
Mount Vernon (Kentucky)
Mount Vernon (Maryland)
Mount Vernon (Missouri)
Mount Vernon (New York)
Mount Vernon (Ohio)
Mount Vernon (Oregon)
Mount Vernon (South Dakota)
Mount Vernon (Texas)
Mount Vernon (Virginia)
Mount Vernon (Washington)